Pevarello est un patronyme porté notamment par :

  (1920-2016), acteur italien,
  (1924-), acteur et cascadeur italien.
 
Patronyme italien